Sammy N'Djock, né le  à Yaoundé, est un footballeur international camerounais qui joue au poste de gardien de but à l'Atlantis FC en troisième division finlandaise.

Biographie

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Gardien de but international camerounais de football
Gardien de but au football
Joueur de l'Antalyaspor
Gardien de but du Minnesota United FC
Naissance en février 1990
Naissance à Yaoundé